

Persone 
 Andrea Berrini – divulgatore della letteratura asiatica, imprenditore del microcredito
 Diego Martín Rodríguez Berrini – calciatore uruguaiano, di ruolo centrocampista 
 Marco Berrini – maestro di coro e accademico italiano
 Nino Berrini – giornalista, scrittore, drammaturgo e regista italiano

Pagine correlate 
 Berrino